Saint-Perdoux ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Perdoux (Dordogne), Département Dordogne
 Saint-Perdoux (Lot), Département Lot